Pessoas
Isabel da Inglaterra (1214–1241) — imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico, Rainha da Germânia e da Sicília
Isabel de Rhuddlan (1282–1316) — condessa da Holanda  e de Hereford 
Isabel Tudor (1492–1495) — filha de Henrique VII de Inglaterra
Isabel I de Inglaterra — rainha de Inglaterra 
Isabel da Boémia (r. 1619–1620) — rainha consorte de Frederico V, Eleitor Palatino, rei da Boémia
Isabel Stuart da Inglaterra (1635–1650) — filha do rei Carlos I de Inglaterra
Isabel II do Reino Unido (n. 1926; r. 1952–)

Outros usos
The Private Lives of Elizabeth and Essex — filme de 1939, intitulado Isabel de Inglaterra em Portugal

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de cinema